Saer ist der Name folgender Personen:

 Saer de Quincy, 1. Earl of Winchester († 1219), als 1. Earl of Winchester ein englischer Peer
 Juan José Saer (1937–2005), argentinischer Schriftsteller